A Beard of Stars — четвертий студійний альбом англійського гурту T.Rex, який був опублікований 13 березня 1970 року.

Композиції

Посилання 
 A Beard of Stars  allmusic
 A Beard of Stars  last.fm

Альбоми T. Rex
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Альбоми Blue Thumb Records